Чаушово може да се отнася за старото име на някои населени места в България:

 село Добростан, община Асеновград, преименувано на 14 август 1934 г.
 село Ценово (област Русе), преименувано на 14 август 1934 г.
 село Методиево (област Шумен) преименувано на 8 април 1931 г. от Чауш кьой (Чаушово)